Theodoros I Laskaris, keizer van het Oost-Romeinse rijk van 1204/1205 tot 1222
 Theodoros II Laskaris, keizer van het Oost-Romeinse rijk van 1254 tot 1258